Derelí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Perivóli (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Gónnoi, ort, Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar